El término Art Brut puede referirse a:

Art Brut o arte marginal , corriente pictórica. 
Art Brut, grupo inglés de rock alternativo.